Die Wunderübung steht für:

 Die Wunderübung (Komödie), Roman und Theaterstück von Daniel Glattauer (2014)
 Die Wunderübung (Film), Spielfilm von Michael Kreihsl (2018)